Sibylline et Burokratz le vampire est le  de la série de bande dessinée Sibylline de Raymond Macherot. L'ouvrage est publié en 1982.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 1982
Album Dupuis